Skroda – rzeka w powiecie kolneńskim, w woj. podlaskim, dopływ Pisy
 Skroda – rzeka w powiecie żarskim, w woj. lubuskim, dopływ Nysy Łużyckiej

Miejscowości w Polsce:
 Skroda Mała
 Skroda Wielka